«Полицейский»:

 «Полицейский» (, «Легавый») — кинофильм, 1970, Франция — Италия, реж. Ив Буассе.
 «Полицейский» (, «Шпик») — кинофильм, 1972, Франция — Италия, реж. Жан-Пьер Мельвиль.
 «Полицейский» () — кинофильм, 1988, США, реж. Джеймс Харрис.

См. также